NAP1L3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 506 амінокислот, а молекулярна маса — 57 593.

Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки